LBBH steht für:
 Landesbank Berlin Holding, ein Finanzunternehmen

LB-BH steht für:
 , ISO-3166-2-Code des libanesischen Gouvernements

LBBH